Tönniesberg steht für
 Tönniesberg (Hannover)
 Tönniesberg, auch Antoniusberg, estnisch Tõnismägi, ehemalige Vorstadt in Tallinn, siehe Tõnismäe

Siehe auch:
 Tönisberg